Charles Atherton ist der Name folgender Personen:

* Charles G. Atherton (1804–1853), US-amerikanischer Politiker
 Charles Humphrey Atherton (1773–1853), US-amerikanischer Politiker